Валтер Милер може бити:
 Валтер Милер (физичар) (1905—1979), немачки физичар најпознатији по побољшању Гајгеровог бројача, сада познатог као Гајгер-Милеров бројач.
 Валтер Милер (биатлонац), (1940—1966) аустријски олимпијац у биатлону